Ян фон Фло́кен (; род. 19 июня 1954 года, Борна, Саксония) — немецкий историк и журналист. Изучал историю в Берлинском университете имени Гумбольдта, работал редактором газеты «Der Morgen», в 1991 году ушёл в «Berliner Morgenpost», а с 1996 — в журнале «Focus». С 2005 года — фрилансер. В начале 1990, до открытия границ между ГДР и ФРГ, вызывал активный интерес спецслужб и масс своей «оригинальностью».

Параллельно Флокен работал над поиском и публикацией книг по новой и новейшей истории. Его книга о прусской королеве Луизе (1989) стала первой в ГДР, опубликованной на эту тему. Следом последовала книга об Екатерине II и несколько работ по знаменитым полководцам в мировой истории.

Ян фон Флокен и двое его коллег были награждены премией «Свобода прессы». Сам Флокен считается борцом за права журналистов и непримиримым противником коммунизма. Женат, имеет двух детей.

Труды фон Флокена 
 Luise: Eine Königin in Preußen. Verlag Neues Leben, Berlin 1989, ISBN 3-355-00987-3
 Stalins Lager in Deutschland 1945-1950. Dokumentation, Zeugenberichte. Ullstein Verlag, Berlin 1991, ISBN 3-550-07488-3 (mit Michael Klonovsky)
 Katharina II. Zarin von Russland. Verlag Neues Leben, Berlin 1991, ISBN 3-355-01215-7
 Jan von Flocken, Michael F. Scholz: Ernst Wollweber: Saboteur, Minister, Unperson. Aufbau-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-351-02419-3
 Die Siegesallee. Kai Homilius Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-89706-899-0
 Unser Tausendjähriges Reich. Politisch unkorrekte Streifzüge durch die Geschichte der Deutschen. Kai Homilius Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-89706-908-3
 Kriegerschicksal: Von Hannibal bis Manstein - große Feldherren der Weltgeschichte, Band 1. Kai Homilius Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-89706-906-7
 Kriegerleben: Von Caesar bis Patton - große Feldherren der Weltgeschichte, Band 2. Kai Homilius Verlag, Berlin 2007, ISBN 3-89706-909-1
 Kriegertaten: Von Alexander bis Rommel - große Feldherren der Weltgeschichte, Band 3. Kai Homilius Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-89706-910-7
 Die Lincoln-Verschwörung. Kai Homilius Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-89706-808-7
 Die Pearl Harbor-Lüge. Kai Homilius Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-89706-809-4
 Der Stalin-Anschlag. Kai Homilius Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-89706-811-7
 111 Geschichten zur Geschichte. Von Nofretete bis Evita Peron. Kai Homilius Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-89706-912-1
 Friedrich I. von Brandenburg. Krieger und Reichsfürst im Spätmittelalter. Kai Homilius Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-89706-916-9
 99 Geschichten zur Geschichte. Von Ramses II. bis J. F. Kennedy. Kai Homilius Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-89706-917-6

Ссылки 
 
 

Журналисты по алфавиту
Журналисты Германии
Историки по алфавиту
Историки Германии